Greenland (engl. für Grönland) steht für
 Air Greenland, grönländische Fluggesellschaft
 Greenland (Film), Katastrophenfilm von Ric Roman Waugh aus dem Jahr 2020
 Greenland Connect, Unterseekabel zwischen Grönland, Kanada und Island 
 Greenland Ice Core Project, europäisches Projekt zur Erforschung des grönländischen Inlandeises
 Greenland Ice Sheet Project, Bohrprogramm zur Gewinnung von Eisbohrkernen aus dem grönländischen Eisschild
 Greenland Square Zifeng Tower, Wolkenkratzer in Nanjing, China
 Greenland (Vergnügungspark) in Japan
 Greenland (Unternehmen) ein ehemaliger Landmaschinenhersteller
 Royal Greenland, grönländischer Fischfang- und Fischverarbeitungskonzern

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Greenland (Arkansas)
 Greenland (Minnesota), im Le Sueur County
 Greenland (New Hampshire)
 Greenland (Tennessee)

auf Barbados:
 Greenland (Barbados)

Greenland ist der Familienname von
 Colin Greenland (* 1954), britischer Science-Fiction-Schriftsteller 
 Dennis Greenland (1937–2012), britischer Bodenkundler

Siehe auch:
 Greenland Township
 Zhengzhou Greenland Plaza